KW poate fi:
 KiloWatt, unitate de măsură pentru energia electircă
 Kuweit, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .kw, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Kuweit
 Limba cornică, codul ISO 639-1